Черний () — украинская фамилия. Известные носители:

 Черний, Иван Иосифович (1894 — 1943) — советский военачальник, комбриг. 
 Черний, Виталий Николаевич (род. 1971) — украинский баскетболист, тренер БК.